La locution violon d'Ingres, qui renvoie à la passion du peintre français Jean-Auguste-Dominique Ingres pour le violon, peut désigner :
Un loisir pratiqué par une personne maîtrisant mieux un autre art.
Le Violon d'Ingres, une photographie de Man Ray.

Voir aussi 
 Jean-Auguste-Dominique Ingres, peintre français

Jean-Auguste-Dominique Ingres